

Cinema
Into the Storm - La guerra di Churchill (Into the Storm) – film del 2009 diretto da Thaddeus O'Sullivan
Into the Storm – film del 2014 diretto da Steven Quale

Letteratura
Dentro la tempesta (Into the Storm) – saggio del 1997 di Tom Clancy

Musica 
 Into the Storm – album degli Axel Rudi Pell del 2014
 Into the Storm – singolo dei Gojira del 2021